Mbulu (Iraqw Imboru) ist Hauptort des gleichnamigen Distrikts in der Region Manyara in Tansania.

Geografie 
Mbulu liegt auf dem Hochland von Mbulu etwa 50 Kilometer westlich der Südspitze des Manyara-Sees und 35 Kilometer südöstlich von Lake Eyasi. Der nächste Flughafen ist der Flughafen Arusha in 140 Kilometer Entfernung.

Bei der Volkszählung 2012 hatte die Stadt 36.408 Einwohner.

Klima 
Das Klima in Mbulu ist warm und gemäßigt, Cwb nach der effektiven Klimaklassifikation. Die Jahresdurchschnittstemperatur liegt bei 17,8 Grad Celsius, die Niederschläge fallen überwiegend in den Sommermonaten Dezember bis April.

Bevölkerung 
Die in der Region lebende Volksgruppe der Iraqw, für deren Gebiet Mbulu das administrative und wirtschaftliche Zentrum darstellt, wird auf Swahili auch Mbulu bzw. Wambulu genannt. In der deutschen Kolonialzeit wurde diese Bezeichnung hingegen von manchen Forschern für die Datooga gebraucht, die zu Beginn der Kolonialisierung in der Nähe lebten.

Geschichte 
Bereits vor 3000 Jahren zogen Viehzüchter auf das Mbulu-Plateau.

In der deutschen Kolonialzeit bestand im "Umbulu" genannten Ort eine Außenstelle der Regionsverwaltung Arusha. In der Nähe des Ortes errichteten die Weißen Väter eine Station namens "Neu-Trier".

Sonstiges 
Die Stadt ist Sitz des Bistums Mbulu, das der Erzdiözese Arusha unterstellt ist. Die Diözese hat 2008 den Radiosender Radio HabariNjema gegründet. Dieses Vorhaben wurde von Missio, dem Päpstlichen Missionswerk in Österreich, gefördert.

Quellen 
 Maarten Mous: A grammar of Iraqw, Kuschitische Sprachstudien 9, Buske Verlag 1993, ISBN 978-3-87548-057-3 (S. 1)

Einzelnachweise 

Ort in Tansania
Deutsch-Ostafrika
 
Ort in Afrika